Америка́нские гри́фы, или гри́фы Но́вого Све́та, или катартиды  — отряд хищных птиц из подкласса новонёбных (Neognathae). В его состав включают современное семейство американских грифов (Cathartidae) и ископаемое семейство Teratornithidae.

Систематика 
Ранее в систематике птиц существовал единый отряд дневных хищных птиц. По ряду морфологических признаков в этот отряд включали и семейство ястребиных, и семейство соколиных, и семейство птиц-секретарей, и семейство скопиных. Большинство учёных к этому отряду причисляли и американских грифов (хотя некоторые учёные считали, что американских грифов стоит рассматривать как семейство в составе аистообразных).

Генетические исследования проведённые среди новонёбных птиц и в частности внутри отряда дневных хищных птиц показали, что американские грифы имеют отдалённое родство с аистами. Кроме этого исследования доказали, что не только ястребов и соколов стоит выделить в собственные отряды, но и американских грифов. Таким образом, птицы, традиционно относимые к одному отряду дневных хищных птиц, принадлежат трём разным отрядам: ястребообразных, соколообразных и отряду американских грифов.

Классификация 
 Семейство Американские грифы (Cathartidae)
 Род Грифы-индейки или катарты (Cathartes)
 Гриф-индейка или катарта-индейка (Cathartes aura)
 Малая желтоголовая катарта (Cathartes burrovianus)
 Большая желтоголовая катарта (Cathartes melambrotus)
 Род Грифы-урубу (Coragyps)
 Гриф-урубу или американская чёрная катарта (Coragyps atratus)
 Род Калифорнийские кондоры (Gymnogyps)
 Калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus)
 Род Королевские грифы (Sarcoramphus)
 Королевский гриф (Sarcoramphus papa)
 Род Кондоры (Vultur)
 Кондор (Vultur gryphus)
 † Семейство Teratornithidae
 † Род Aiolornis
 † Aiolornis incredibilis
 † Род Argentavis
 † Argentavis magnificens
 † Род Cathartornis
 † Cathartornis gracilis
 † ?Род Oscaravis
 † ?Oscaravis olsoni
 † Род Taubatornis
 † Taubatornis campbelli
 † Род Teratornis
 † Teratornis merriami
 † ?Teratornis woodburnensis

Примечания

Литература 
 
 
 

Новонёбные
Отряды птиц